Никола́й Мостово́й:
 Мостовой, Николай Александрович (1919—1991) — гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 Мостовой, Николай Алексеевич (1941—2017) — аппаратчик Криворожского коксохимического завода. Полный кавалер ордена Трудовой Славы.